Scown ist der Familienname folgender Personen:

 Alistair Scown (* 1948), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Rebecca Scown (* 1983), neuseeländische Ruderin